Nexø (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Bornholm. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Nexø (plaats), een stad en voormalige gemeente op het Deense eiland Bornholm in de Oostzee.
 Nexø Kirke, de kerk van Nexø